Cabo de Santa Maria - ponto mais meridional de Portugal Continental, no concelho de Faro
Cabo de Santa Maria (Angola) - cabo em Angola
Cabo de Santa Maria (Cabo Verde) - cabo em Cabo Verde, na ilha da Boa Vista
Cabo de Santa Maria (Moçambique) - cabo em Moçambique, no extremo da península de Machangulo, em Moçambique
Cabo de Santa Maria (Uruguai) - cabo no Uruguai
Cabo de Santa Maria (Madagáscar) - cabo em Madagáscar, ponto mais a sul da Ilha. 

Desambiguações de topônimos